Matthew 'Matt' Neal (Stourbridge, 20 december 1966) is een Brits autocoureur.

Carrière 
Neal startte in 1991 in het British Touring Car Championship. In 2005 en 2006 won hij het kampioenschap in een Honda Integra. In 2011 won hij het kampioenschap een derde keer, dit keer in een Honda Civic.

Resultaten 
Resultaten uit het British Touring Car Championship.

Brits autocoureur